Шумик — украинская фамилия.

Известные носители
 Шумик, Магда Николаевна (1908 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Шумик, Сергей Иванович (1924—1995) — Герой Социалистического Труда.